Tri su osobe važne u Rimskoj povijesti nosile naziv Lucije Kasije Longin:

Lucije Kasije Longin Ravilla, republikanski konzul 107. pr. Kr.

Lucije Kasije Longin, brat Kasija i jedan od dvojice osnivača kolonije Pietas Iuliae između 46. i 45. pr. Kr.

Lucije Kasije Longin, Rimljanin koji je 33. godine oženio Juliju Drusilu, sestru rimskog cara Kaligule. Kasije je dolazio iz drevne i poštovane obitelji. Na početku 37. godine Tiberije ga imenuje povjerenikom. Kada je car Tiberije umro iste godine, Kaligula je postao cezar. Kaligula je naredio Kasiju da se razvede od Drusile kako bi mogla u Rimu živjeti u incestu sa svojim bratom. Kaligula je naposljetku ubio Kasija prije svog ubojstva 41. godine jer je Kaligula dobiveno proročanstvo protumačio na način da će ga Kasije ubiti. Ironično, Kaligulu je kasnije usitinu ubio Kasije, tribun Kasije Hereja.